

Patronyme 

 Pierre de La Rue (v. 1460–1518), compositeur franco-flamand ;
 Charles de La Rue (1643–1725), érudit jésuite français
 Charles de La Rue (1684–1740), érudit bénédictin français 
 Vincent de La Rue (1707–1762), neveu du précédent, érudit bénédictin français
Jean-Baptiste de La Rue (1697–1743), architecte français
 La Rue l’aîné (1718–1780), peintre, dessinateur et graveur français ;
 Louis-Félix Delarue (1730–1777), frère puîné du précédent, dessinateur, sculpteur français ;
 Isaac Étienne de Larue (1760–1830), député de la Nièvre au Conseil des Cinq-Cents ;
 Aristide Isidore Jean Marie, comte de La Ruë (1795–1872), général de division, directeur des affaires de l'Algérie au ministère de la Guerre, inspecteur général de la gendarmerie, sénateur du Second Empire ;
 Thomas De la Rue (1793–1866), imprimeur normand ;
 Gervais de La Rue (1751–1835), historien français ;
 Charles-Félix Morice de la Rue (1800–1880), ingénieur des Ponts et Chaussées et architecte de phares normands ;
 Émile de la Rüe (1802–1870), banquier genevois, ami de Camillo Cavour et de Charles Dickens ;
 Warren de la Rue (1815–1889), fils de Thomas de la Rue, astronome et chimiste britannique.

Société 
 De La Rue, imprimerie et fabrique de papier britannique fondée en 1821 par Thomas de la Rue.

Divers
 De La Rue, nom donné à un cratère lunaire

Patronyme français